Maliński (forma żeńska: Malińska; liczba mnoga: Malińscy) – polskie nazwisko. Pod koniec XX wieku w Polsce nosiło je 2720 osób.

Osoby o tym nazwisku:
 Edmund Maliński (ur. 27 listopada 1949) – polski polityk, nauczyciel, senator II kadencji
 Eustachy Maliński (zm. 1621) – biskup greckokatolicki, ordynariusz łucko-ostrogski
 Jan Maliński (ur. 1 marca 1917, zm. 6 lutego 2006) – polski lotnik, uczestnik kampanii wrześniowej i bitwy o Anglię
 Marcin Maliński (ur. 10 stycznia 1973) – polski pływak, olimpijczyk, medalista MŚ i ME
 Mieczysław Maliński (ur. 31 października 1923, zm.  15 stycznia 2017) – polski duchowny katolicki, pisarz, publicysta "Dziennika Polskiego"
 Paweł Maliński (ur. 1790, zm. 1853) – polski rzeźbiarz, wolnomularz
 Tadeusz Maliński (ur. 1946) – polski chemik

Przypisy 

Polskie nazwiska